Cmentarz żydowski w Wołczynie (Polska) – kirkut w województwie opolskim w Polsce
 Cmentarz żydowski w Wołczynie (Białoruś) – kirkut w obwodzie brzeskim na Białorusi